Сезон 1941—1942 у Національній лізі — 45-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Результати 

Додаткові матчі за перше місце

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1942
Швейцарія
Швейцарія